Brummare kan syfta på:

 Brummare – ett enkelt instrument som förekommer hos vissa naturfolk, se brumsnurra
 Brummare (ko) – en  benämning på en ko med äggstockscysta